La saison 2012-2013 de la Liga BBVA est la  de la première division espagnole.

Lors de cette saison, le Real Madrid défend son titre face à 19 autres équipes dont 3 promus de Liga Adelante.

Les vingt clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-neuf autres. La compétition débute le  et se termine le  juin 2013.

Le FC Barcelone remporte le titre en égalant le record de points (100) et en établissant un nouveau record de points d'écart entre le premier et le deuxième : 15 points.

Participants 

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

mis à jour le 

Le  le FC Barcelone est champion.

Leader journée par journée 

 Mise à jour :

Matchs

Statistiques individuelles

Meilleur buteur 
Le Trophée Pichichi récompense le meilleur buteur de la saison, tandis que le Trophée Zarra est décerné au meilleur buteur espagnol de la saison. Lionel Messi, avec 46 buts, remporte le premier tandis que Álvaro Negredo, avec 25 buts, remporte le second.

Meilleur passeur

Prix LFP 
Le Prix LFP est une récompense officielle décernée par la Ligue de football professionnel.

Équipe-type de la Liga BBVA 2012-2013

Bilan de la saison 
Premier but de la saison :  Fabrice Olinga  pour Málaga contre Celta Vigo (0-1), le .
Premier but contre son camp :  Raúl Rodríguez  pour l'Espanyol Barcelone en faveur de Levante UD (3-2), le .
Premier penalty :  Álvaro Negredo  pour le FC Séville contre Getafe (2-1), le .
Premier doublé :  Tömer Hemed  pour Majorque contre l'Espanyol Barcelone (2-1), le .
Premier triplé :  Radamel Falcao  pour l'Atlético Madrid contre l'Athletic Bilbao (4-0), le .
But le plus rapide d'une rencontre :  José Antonio Reyes 13 secondes pour le FC Séville contre Bétis Séville (5-1), le .
But le plus tardif d'une rencontre :  Roberto Trashorras 90+4 minutes et 3 secondes pour le Rayo Vallecano contre Grenade (1-0), le .
 Champion d'Hiver : FC Barcelone, le .
 Champion : FC Barcelone, le .
 Meilleur Attaque : FC Barcelone, 115 buts
 Meilleur Défense : Atlético Madrid, 31 buts
 Journée de championnat la plus riche en buts :  et  avec 38 buts.
 Journée de championnat la plus pauvre en buts :  et  avec 17 buts.
 Plus grande marge de buts dans une rencontre : 6 buts
 Atlético Madrid 6-0 Deportivo La Corogne, le .
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 9 buts
 Deportivo La Corogne 4-5 FC Barcelone, le .
 Plus grand nombre de buts en une mi-temps : 6 buts
La  mi-temps :
 Deportivo La Corogne 4-5 (2-4) FC Barcelone, le .
 Real Madrid 6-2 (4-2) Málaga, le .
La  mi-temps:
 Atlético Madrid 4-3 (1-0) Rayo Vallecano, le .
 Getafe 2-4 (0-0) Betis Séville, le .
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre par un joueur : 5 buts
  Radamel Falcao  pour l'Atlético Madrid contre Deportivo La Corogne (6-0), le .
 Coup du chapeau le plus rapide : 7 minutes
  Radamel Falcao  pour l'Atlético Madrid contre Deportivo La Corogne (6-0), le .
 Les coups du chapeau de la saison :
  Radamel Falcao  pour l'Atlético Madrid contre l'Athletic Bilbao (4-0), le .
  Cristiano Ronaldo  pour le Real Madrid contre le Deportivo La Corogne (5-1), le .
  Lionel Messi  pour le FC Barcelone contre le Deportivo La Corogne (4-5), le .
  Radamel Falcao5  pour l'Atlético Madrid contre Deportivo La Corogne (6-0), le .
  Xabier Prieto  pour le Real Sociedad contre le Real Madrid (4-3), le .
  Cristiano Ronaldo  pour le Real Madrid contre Getafe (4-0), le .
  Lionel Messi4  pour le FC Barcelone contre Osasuna (5-1), le .
  Cristiano Ronaldo  pour le Real Madrid contre le FC Séville (4-1), le .
  Álvaro Negredo  pour le FC Séville contre Celta Vigo (4-1), le .
  Cesc Fàbregas  pour le FC Barcelone contre Majorque (5-0), le .
  Álvaro Negredo  pour le FC Séville contre Valence CF (4-3), le  juin 2013.

Notes et références 

2012-2013
Football M1
Espagne M1
Championnat M1